

Geografia 
Groslier è un borgo rurale del comune francese di Compains, nella regione dell'Alvernia

Persone 
Bernard Philippe Groslier (1926-1986), archeologo e sovrintendente di Angkor
George Groslier (1887-1945), fotografo, pittore ed architetto francese, studioso dell'arte khmer